Nesovitrea electrina är en snäckart som först beskrevs av Gould 1841.  Nesovitrea electrina ingår i släktet Nesovitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
electrina